Once in a Lifetime – trzeci album studyjny Miki Urbaniak wydany 1 grudnia 2014, inspirowany muzyką lat 30. XX wieku.

Lista utworów

Wersja cyfrowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Okładka albumu

Albumy muzyczne wydane w roku 2014